Lomná je název, který nesou dva různé vodní toky, oba pramenící v Beskydech a spadající do povodí Odry:
 Lomná (přítok Lubiny)
 Lomná (přítok Olše)

Stejné jméno má také:
 Lomná (okres Námestovo) – obec na Slovensku, v Žilinském kraji

Slovo Lomná se vyskytuje i v názvu některých dalších sídel:
 Dolní Lomná – obec v okrese Frýdek-Místek
 Horní Lomná – obec v okrese Frýdek-Místek
 Krchova Lomná – část města Mladá Vožice v okrese Tábor
 Zadní Lomná – část obce Pojbuky v okrese Tábor